Чаава — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Чаава, Мошия Зосимович (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чаава, Эраст Кутаевич (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.